«Почти семнадцать» () — американский художественный фильм режиссёра и сценариста Келли Фримон Крейг, вышедший на экраны в 2016 году. Исполнительница главной роли Надин Франклин Хейли Стейнфилд получила номинацию на награду Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса главной роли — комедия или мюзикл».

Сюжет 
Надин и Криста со второго класса лучшие подруги. В 13 лет у Надин умирает отец. В 17 лет Надин переживает проблемы: ненавидит свой голос, ссорится с братом Дэрианом, конфликтует с учителем. Всё обостряется, когда Надин застаёт свою подругу в постели с Дэрианом. Она устраивает истерику и заставляет подругу сделать выбор между ней и братом. Рассказывает учителю, что собирается покончить с собой. И только благодаря однокласснику Эрвину Киму Надин начинает меняться и ценить жизнь.

В ролях 
 Хейли Стейнфилд — Надин Франклин
 Вуди Харрельсон — Макс Брюнер
 Хейли Лу Ричардсон — Криста
 Блейк Дженнер — Дэриан Франклин
 Кира Седжвик — Мона Франклин
 Хейден Сзето — Эрвин Ким
 Александр Калверт — Ник Моссман
 Эрик Кинлисайд — Том Франклин
 Мередит Монро — Грир Брюнер

Производство

Сборы 
При оценке бюджета фильма примерно в 9 миллионов долларов США, его отечественный прокат принес, по крайней мере, 14,4 миллиона долларов (в том числе почти 4,8 миллиона за первый уикенд проката), зарубежный — 4,3 миллионов долларов США.

Отзывы критики 
Фильм получил преимущественно положительную оценку профессиональной критики. Средняя оценка агрегатора рецензий Metacritic по 38 профессиональным отзывам составила 77 из 100, агрегатора рецензий Rotten Tomatoes — 7,9 из 10 по 198 отзывам учитываемых рецензентов, включая 41 отзыв из категории «топ-критиков», а также отнесение к категории «certified fresh» с рейтингом 94%. Общее мнение о фильме рецензентов Rotten Tomatoes было сформулировано следующим образом:

Чёткий сценарий фильма «Почти семнадцать» и выдающееся исполнение Хейли Стейнфилд делают его более, чем просто очередной драмеди о переходном возрасте.

Номинации и награды 
 2017 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл (Хейли Стейнфилд).
 2017 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру дебютного полнометражного фильма (Келли Фримон Крейг).

Примечания

Ссылки 

Трагикомедийные фильмы США
Анахайм
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Gracie Films
Фильмы на английском языке
Фильмы STX Entertainment
Фильмы по сценариям Келли Фримон Крейг